Lusignan Jakab (1334–1398), I. Jakab néven ciprusi király, IV. Hugó ciprusi király fia
Lusignan Jakab ciprusi királyi herceg (1358 előtt–1397), Tripolisz címzetes grófja, Lusignan János ciprusi régens fia és IV. Hugó ciprusi király unokája
Lusignan Jakab (1438–1473), II. Jakab néven ciprusi király, II. János ciprusi király természetes fia
Lusignan Jakab (1473–1474), III. Jakab néven ciprusi király, az előbbi utószülött fia
Lusignan Jakab limassoli püspök (1537–1590 /körül/), jezsuita szerzetes Lusignan István néven, történetíró, I. Jakab ciprusi király 6. leszármazottja természetes (fattyú) ágon